Rhabdoderma peut faire référence à:
 Rhabdoderma (bactérie), un genre de bactéries de la famille des Chroococcaceae
 Rhabdoderma (poisson), un genre de poissons préhistoriques de la famille des Rhabdodermatidae

Homonymie de genre en biologie